Давид Владимирович Бабаев (Давид Вольфович Кальницкий; 14 июля 1943, Махачкала — 23 ноября 2019, Киев) — советский и украинский актёр театра и кино, Народный артист Украины (1999), член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013). На протяжении почти 50 лет — ведущий актёр Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Биография 

Родился 14 июля 1943 года в Махачкале (Дагестан).

В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра.

С 23 декабря 1972 года до последних дней жизни служил в театре имени Леси Украинки, на протяжении почти 50 лет был ведущим актёром труппы.

В последние годы болел, имел проблемы с ногами, из-за чего все реже выходил на сцену. Скончался после операции вечером 23 ноября 2019 года в киевской клинической больнице «Феофания». Похоронен на семейном участке Байкового кладбища (южная старая часть, участок 3А-ст).

Театральные работы 

  — «Варвары» — Гриша
 1973 — «Добряки» — корреспондент
  — «…И земля скакала мне навстречу!» — Кривцун
 1974 — «Последние дни» — Тургенев
 1974 — «Генерал Ватутин» — Гук 1974 — «Храбрый портняжка» — Король  — «Странный доктор» А. Софронова — Пышный  — «Иванов» А. Чехова
  — «Эта маленькая земля»
 1977 — «Кремлёвские куранты» — председатель домкома  — «Горе от ума» — Загорецкий 1978 — «Хозяйка» — Павел Захарович 1978 — «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова — Базильский 1978 — «Отелло»
  — «Надеяться» Ю. Щербака — Седьмой 1979 — «Майор, Тоот и другие» — Лехинцке 1979 — «Руслан и Людмила» — Фарлаф  — «Веер» — Скавеццо 1980 — «Пять дней в июле» — Немец 1980 — «Вишнёвый сад» А. Чехова, режиссёр Ирина Молостова — начальник станции 1980 — «Синие кони на красной траве» М. Шатрова, режиссёр Ирина Молостова — доктор Эпштейн, докладчик  — «Снежная королева»
  — «Игрок» Ф. Достоевского — Астлей 1982 — «Предел спокойствия» — помощник Карналя 1982 — «Я, бабушка, Илико и Илларион» — глазной врач 1982 — «Не был… не состоял… не участвовал» — Лысеющий  — «Я пришёл дать вам волю» — Бутурлин  — «ОБЭЖ» Б. Нушича, режиссёр Ирина Молостова — Спира 1985 — «Остров сокровищ» — Хендс 1985 — «Тёплый пепел» — Дэвис  — «Я, конечно, человек маленький» — Ганкин, техник  — «Иван и Мадонна» — Вася Фунтик  — «Что случилось в зоопарке» — Питер 1988 — «Перламутровая Зинаида» М. Рощина — Стерлинг  — «Самоубийца» — Пугачёв 1989 — «Сказка про солдата и змею» — принц Гильом  — «Идея господина дома» — бургомистр  — «Кандид» — Шулер / Инквизитор / Барон  — «Приглашение в замок» — Жозюэ 1992 — «Метеор» — Мюгейм  — «Молодые годы короля Людовика XI» — Жан Поклен 1993 — «Генералы в юбках» — Лебеллюк  — «Дом, где все кувырком» — Хусто / Перес  — «Школа Скандала» — сэр Питер Тизл 1995 — «Последний пылковлюблённый» — Барни Кэтмен  — «Двери хлопают» — отец  — «Крокодил» — Крокодильщик  — «Блоха в ухе» — Виктор Шендебиз / Пош  — «Любовь и война»
  — «И всё это было… и всё это будет…»
  — «Лулу. История куртизанки» — Пэнчу, доктор Голль  — «Наполеон и корсиканка» — Наполеон Бонапарт  — «Последняя любовь» — Гарри  — «Чуть мерцает призрачная сцена… (Юбилей. Юбилей? Юбилей!)»
  — «Мнимый больной» — Арган, мнимый больной Фильмография 

  — Такая она, игра — Валюша  — Нос — приятель Ковалёва  — Долгие дни, короткие недели… — гость Сергея  — Последний довод королей — Арт Корвин, начальник охраны президента  — За ночью день идёт — немецкий офицер  — Граница на замке (короткометражный)
 1988 — Дорога в ад — Сорокин 1988 — Штормовое предупреждение — Моисей Шахновский, начальник отдела снабжения  — Горы дымят
  — Убить «Шакала» — Станислав Михайлович Жохов, ревнивый муж  — Игра всерьёз
 1992 — Мелодрама с покушением на убийство
 1992 — Сердца трёх
  — Западня — Шварц 1993 — Стамбульский транзит — врач скорой помощи  — Афганец-2
 1994 — Выкуп — банкир, крупный бандит и криминальный авторитет
  — Осторожно! Красная ртуть! — Ашкенази
 1995 — Репортаж — Никис Пештеряну
  —  — Роксолана — Иосиф
 1997 — Святое семейство
 1997 — Хиппиниада, или Материк любви
  — Улыбка зверя
  — День рождения Буржуя — Варламов, адвокат
 1999 — Школа скандала (фильм-спектакль)
  — Мойщики автомобилей
  — След оборотня — врач
  — Кукла — Берлинский Анатолий Маркович
  — Пороки и их поклонники — Грубин  — Богдан-Зиновий Хмельницкий — польский пан  — Люблю тебя до смерти — Борис Александрович Кутузов  — Иллюзия страха — Фридман, лекарь Соломона 2008 — Смерть шпионам. Крым — Сизяков, главный редактор газеты «Красный Крым»  — Третьего не дано — Богдан Виткович  — По законам военного времени — Соломон Яковлевич  — 25-й час — Борис Ильич Пальчиков  — Гражданин Никто — Семён Каценброгель (дядя Сёма), оценщик ломбарда Озвучивание мультфильмов 
  — Своя копейка (Фитиль № 142) — гражданин на пляже  — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 001. Бурый и Белый 
  — Вожак — текст от автора  — Лесная быль (Фитиль № 222) — медведь  — Дождик, дождик, пуще!
  — Лис и дрозд — лис  — Обыкновенное чудо (Фитиль № 242) — руководитель  — Миколино богатство — текст от автора / мельник  — Савушкин, который не верил в чудеса
  — Как казаки на свадьбе гуляли — рассказчик в конце  — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка — Гриша  — Друзья мои, где вы? — слон Хортон  — Чудосея — текст от автора  — Смерть чиновника — генерал Бризжалов  — Осенний вальс — медведь''

Награды и звания 
 ? — Почётная грамота Кабинета Министров Украины
 1996 — Заслуженный артист Украины
 1999 — Народный артист Украины
 2003 — Кавалер ордена «За заслуги» III степени
 2011 — Кавалер ордена «За заслуги» II степени

Примечания

Ссылки 
 Давид Бабаев на сайте театра Леси Украинки
 Давид Бабаев на сайте Кино СССР 
 Давид Бабаев на сайте Календарь событий 

Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Народные артисты Украины